Kupfermann ist der Familienname folgender Personen:
 Erasmus Kupfermann, (16. Jahrhundert), Abt und Alchimist
 Johann Kupfermann (auch: Kupffermann, Coppermann), deutscher lutherischer Theologe und Philologe, siehe Johannes Olearius (Theologe, 1546)
 Michael Kupfermann (* 1954), deutscher Künstler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Kupferman